Jacques Natanson peut désigner :
 Jacques Natanson (1901-1975), écrivain, scénariste, réalisateur et dialoguiste français ;
 Jacques Natanson (1923 - 2016), universitaire français, professeur de philosophie et de sciences de l'éducation ;